Хабербергская кирха () — протестантская кирха в кёнигсбергском районе Хаберберг.

История 
Основана в 1652 году, хотя ещё в 1537 году на месте кирхи существовала часовня. Кирха и церковная община были посвящены Святой Троице. В связи с этим к названию кирхи добавляются слова «Тринитатис» ().

В 1747 году церковь сгорела до основания и была отстроена заново в 1748—1753 годах. На новом здании церкви по совету Иммануила Канта, который был крещён в Хабербергской кирхе, был установлен первый в Кёнигсберге молниеотвод.

Внутри церковь состоит из трех нефов и имеет хоры. Интерьер кирхи, каким он был до войны, был изготовлен во второй половине XVIII века. Внутреннее убранство помещения в стиле рококо в светлых тонах.

В церкви был великолепный орган работы мастера Адама Готтлиба Каспарини.

Руины церкви были окончательно разрушены в начале 1960-х годов. Сейчас на месте церкви находится «Дом Искусств».

Фотогалерея

Ссылки 
 Место кирхи сегодня (сравнительные фото)

Появились в 1537 году
Храмы, заложенные в 1748 году
Храмы, построенные в 1753 году
Утраченные кирхи Кёнигсберга